Alexandre Mikhaïlovitch Siradzé (en ) est un aviateur soviétique, né en 1919. Il fut pilote de chasse et un As de la Seconde Guerre mondiale.

Carrière 
Alexandre Siradzé est né à Koutaïssi, en Géorgie en 1919. Il intègre l'Armée rouge en 1940.

En , il est muté au  de chasse aérienne au sein du front de Voronej. Puis, en tant que pilote de la  escadrille de cette unité, il participe aux combats pour la libération de Kiev, au sein du premier front ukrainien, obtenant deux victoires sur Junkers Ju 87 Stuka, le . Au début de 1944, son régiment est équipé de Yak-9, en remplacement de ses Yak-7B. En , il est promu au grade de sous-lieutenant (leitenant). Il finit la guerre avec le grade de colonel.

Palmarès et décorations

Tableau de chasse 
Alexandre Siradzé est crédité de 8 victoires homologuées.

Décorations 
 Deux fois décoré de l'ordre du Drapeau rouge.

Bibliographie et sources

Notes 

Aviateur soviétique de la Seconde Guerre mondiale
As de l'aviation soviétique
Pilote de chasse
Récipiendaire de l'ordre du Drapeau rouge
Naissance en 1919
Naissance à Koutaïssi